1993 Голяма награда на Испания е 23-то за Голямата награда на Испания и пети кръг от сезон 1993 във Формула 1, провежда се на 9 май 1993 година на пистата Каталуня в Барселона, Испания.

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Испания